Sylvain Maillols (1901-1988), personnalité politique française ;
 Georges Maillols (1913-1998), architecte français.